Vecano ima više značenja:
 Vecano (Askoli Pičeno)
 Vecano (Bolcano)
 Vecano (Modena)
 Vecano (Trento)